Le Classic d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972 s'est disputée du 17 au .

Mona Schallau remporte le simple dames. En finale, elle bat Marilyn Pryde, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Lebedeff et Mona Schallau.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1972 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Auckland
1972 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1972